Тёпловка — село в Вольском районе Саратовской области в составе Терсинского муниципального образования.

География 
Находится на расстоянии примерно 8 километров по прямой на восток-северо-восток от восточной окраины районного центра города Вольск.

История
Основано во второй половине XVII века.

Население
Население составляло 401 человек в 2002 году (80% русские),  306 в 2010.

Примечания

Населённые пункты Вольского района